Colosseo ist:

 die italienische Bezeichnung für das Kolosseum in Rom
 eine U-Bahn-Station der Metropolitana di Roma
 der Name eines Hotels im Europa-Park in Rust
 das Colosseo quadrato ist ein Bauwerk im EUR, einem Stadtteil Roms
 ein Büro- und Wohngebäude in Frankfurt-Sachsenhausen, vom 16. Juli 2005 bis 14. Februar 2009 Redaktionssitz der Frankfurter Rundschau